Punjab-Universität bezeichnet:

University of the Punjab 
Panjab University